Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2007 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralk. Cara Black in Liezel Huber sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
{|
|
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (polfinale)
''' Cara Black /  Liezel Huber (prvakinji) Yung-Jan Chan /  Chia-Jung Chuang (tretji krog)
 Katarina Srebotnik /  Ai Sugijama (finale)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (četrtfinale)
 Alicia Molik /  Mara Santangelo (polfinale)
 Janette Husárová /  Meghann Shaughnessy (tretji krog)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual ''(tretji krog)
|
<ol start=9>
 Tathiana Garbin /  Paola Suarez ''(prvi krog)
 Jelena Lihovceva /  Tiantian Sun ''(četrtfinale)
 Maria Elena Camerin / Gisela Dulko ''(prvi krog)
 Marija Kirilenko /  Jelena Vesnina ''(tretji krog)
 Dinara Safina /  Roberta Vinci ''(prvi krog)
 Vera Duševina /  Tatiana Perebiynis ''(prvi krog)
 Vania King /  Jelena Kostanić Tošić ''(prvi krog)
 Sania Mirza /  Shahar Pe'er'' (tretji krog)
|}

Rezultati

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2007